Адворица — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Адворица — деревня в Ушачском районе Витебской области.

Россия 
 Адворица — деревня в Пеновском районе Тверской области.